

Cinema 
Cielo di fuoco (Twelve O'Clock High) - film del 1949 diretto da Henry King

Televisione 
Twelve O'Clock High - serie televisiva statunitense della ABC andata in onda dal 1964 al 1967

Videogiochi 
12 O'Clock High: Bombing the Reich - videogioco di guerra del 1999 della TalonSoft